Легион «Свободная Индия» (также известен под названиями Легион «Тигр», Легион «Фрайес Индиен», Легион «Азад Хинд», Indische Freiwilligen-Legion Regiment 950 или I.R 950 ()) — воинская часть в составе вермахта, а затем в составе легионов СС, существовавшая в период Второй мировой войны и принимавшая участие в боях в Европе, в частности, в Бордо (оборона т. н. Атлантического вала). Более 59 % солдат легиона были индуистами, 25 % мусульманами — выходцами из племён с территорий современных Пакистана, Бангладеш, а также из мусульманских общин западной и северо-западной Индии, и 14 % сикхами.

История 
26 августа 1942 года из пленных британских солдат в Северной Африке был сформирован так называемый Индийский легион вермахта (с лета 1944 — «Индийский добровольческий легион СС»). Большинство солдат легиона были индуистами и владели хинди. Поскольку немецким языком эти люди не владели, общение в соединении было на английском.

Известные военные акции соединения 
Весной 1944 года 2500 человек Индийского легиона были направлены в район Бордо в крепости «Атлантического вала». Первой боевой потерей стал лейтенант Али Хан, в августе 1944 года убитый французскими партизанами при отступлении легиона в Эльзас. Остатки легиона пытались в марте 1945 года прорваться в Швейцарию, но были взяты в плен французами и американцами. Пленных передали британцам для расправы как изменников собственной державы. Бывших легионеров отправили в тюремные камеры Дели, а наиболее опасные были сразу же расстреляны. Однако в Индии участников легиона «Свободная Индия» местное население встретило как героев, поэтому британцы были вынуждены амнистировать большинство из них.

Иллюстрации

Примечания

Литература 

 Günther, Lothar (2003), Von Indien nach Annaburg — Indische Legion und Kriegsgefangene in Deutschland, Berlin: verlag am park.
 
 Kuhlmann, Jan (2003), Subhas Chandra Bose und die Indienpolitik der Achsenmächte, Berlin: Hans Schiler.
 Rose, Eugen (1989), Azad Hind — Ein europäisches Inder-Märchen oder Die 1299 Tage der Indischen Legion in Europa, Wuppertal: Bhaiband-Verlag.
 Davis, McGregor: Flags of the Third Reich, Vol. 2: Waffen-SS, Men-at-Arms-Series Nr. 274, Osprey, London, 1994, ISBN 1-85532-431-8
 Oesterheld, Joachim (1997), «Zum Spektrum der indischen Präsenz in Deutschland von Beginn bis Mitte des 20. Jahrhunderts», in: Gerhard Höpp (ed.), Fremde Erfahrungen. Asiaten und Afrikaner in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bis 1945, Berlin, Verlag Das Arabische Buch, S. 331—346.
 Oesterheld, Joachim and Lothar Günther (1997), Inder in Berlin, Berlin.
 Zöllner, Hans-Bernd, Der Feind meines Feindes ist mein Freund, 2000.
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Ссылки 

 Hitler’s secret Indian army, BBC News
 Indian Volunteers in the German Wehrmacht, (Feldgrau.com)
 Axis History Fact Books

Индийский коллаборационизм
Войска СС
Коллаборационизм на оккупированных нацистской Германией территориях